Schwarzenstein ist der Name folgender Orte
 Schwarzenstein (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwarzenstein (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwarzenstein (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwarzenstein (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schwarzenstein (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Schwarzenstein (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Schwarzenstein (Trogen), Ortsteil der Gemeinde Trogen (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
Schwarzenstein ist der Name folgender Burgen
 Burg Schwarzenstein (Geisenheim) in der Gemeinde Geisenheim im deutschen Bundesland Hessen
 Burg Schwarzenstein (Obersaxen) in der Gemeinde Obersaxen im Schweizer Kanton Graubünden
Schwarzenstein ist der Name folgender Berge
 Schwarzenstein (Zillertaler Alpen), einen Berg in den Zillertaler Alpen

Schwarzenstein ist der Name von
 Schwarzenstein (Adelsgeschlecht), bayerisch-oberösterreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Haus Schwarzenstein, Rittersitz in Hünxe
 Mumm von Schwarzenstein
 Schwarzer Stein
 Schwarzstein